Oliver Solberg (* 23. September 2001 in Fredrikstad, Norwegen) ist ein schwedischer Rallyefahrer. Solberg stammt aus einer berühmten Familie, da sowohl sein Vater Petter Solberg als auch seine Mutter Pernilla Walfridsson-Solberg sowie sein Onkel Henning Solberg Rallyefahrer waren oder noch sind.

Statistik

WRC-Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Seite der Rallye-Weltmeisterschaft

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Schweden)

Geboren 2001
Mann